Prodin Dol je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji.

Zemljopis 

Administrativno je u sastavu Jastrebarskog. Naselje se proteže na površini od 3,26 km².

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Prodin Dol ima 105 stanovnika koji žive u 38 kućanstava. Gustoća naseljenosti iznosi 32,21 st./km².

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji